

Rukavina comme nom de famille 
 Ante Rukavina (1986-), footballeur croate.
 Antonio Rukavina (1984-), footballeur serbe.
 Josip Rukavina (né en 1942), joueur d'échecs croate.
 Tomislav Rukavina (1974-), footballeur croate.

Homonymie de patronyme